Municípios da província de Lérida, Espanha
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra

Comunas francesas chamadas Montoliu em occitano
Montolieu
Montoulieu (Ariège)
Montoulieu (Hérault)

Ver também
Tete Montoliu — pianista de jazz catalão 

Desambiguações de topônimos